Le musée des Monuments français peut désigner deux musées français distincts qui ont existé sous ce nom à différentes époques :
 le musée des Monuments français, créé par Alexandre Lenoir après les destructions du patrimoine architectural intervenues pendant la Révolution de 1789, ouvert en 1795 et fermé en 1816 ;
 le musée des Monuments français, fondé en 1879 par Eugène Viollet-le-Duc, et incorporé depuis à la Cité de l'architecture et du patrimoine au palais de Chaillot, à Paris.